Toponímia:
 Estat de Querétaro o Querétaro de Arteaga, estat constituent de la federació mexicana
 Querétaro (municipi), municipi de l'estat de Querétaro amb capital a Santiago de Querétaro  
 Querétaro o Santiago de Querétaro, ciutat més gran i capital de l'estat mexicà homònim 
 Bisbat de Querétaro, seu de l'Església Catòlica a Mèxic
 Catedral de Querétaro, temple catòlic construït per la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri al centre de la ciutat de Querétaro
 Organitzacions:
 Querétaro Fútbol Club, club de futbol mexicà de la ciutat de Querétaro
 Club Nacional de Atletas Campesinos de Querétaro, club de futbol mexicà de la ciutat de Querétaro
 Universitat Autònoma de Querétaro, institució d'educació superior de l'Estat de Querétaro a Mèxic